Pjesma Eurovizije 2007. (fin. Eurovision laulukilpailu 2007) 52. je izdanje Eurovizije koje je održano 10. i 12. svibnja 2007. u Helsinkiju, glavnom gradu Finske. Broj država sudionica, 42, rekordan je broj u povijesti Eurosonga. Hrvatsku je na Eurosongu predstavljala grupa Dragonfly i Dado Topić s pjesmom Vjerujem u ljubav.

Natjecanje se održalo u Finskoj nakon što je na Pjesmi Eurovizije 2006. pobijedio finski hard rock sastav Lordi, prva pobjeda i zapravo prvi plasman među prvih pet mjesta finskog predstavnika nakon 39 sudjelovanja.

Spektakl se održao u Hartwall Areni, najvećoj finskoj dvorani za hokej na ledu. Televizija domaćin, finska nacionalna televizijska mreža YLE, predvidjela je budžet od 13 milijuna eura.

Natjecanje se održalo u dvije večeri, polufinalnoj, održanoj 10. svibnja, i finalnoj, održanoj 12. svibnja. U finalu sje izvedeno 14 pjesama, među kojima su direktno sudjelovale pjesme iz deset najbolje plasiranih zemalja s Eurosonga 2006. i tzv. ”Velike četvorke” — Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Njemačke i Španjolske. Ovim 14 pjesmama u finalu se pridružilo još deset najbolje plasiranih pjesama iz polufinala. Iako je na sastanku delegacija u ožujku 2006. bilo najavljeno da će se u finale 2007. direktno plasirati samo 10 pjesama (najboljih šest plus velika četvorka), na samoj PE 2006. u Ateni objavljeno je da će se ipak zadržati staro pravilo.

Za sudjelovanje na PE 2007. prijavilo se čak 43 zemlje, pri čemu je delegacija Monaka potom u predviđenom roku povukla svoju prijavu. Iako pravila predviđaju najviše 40 sudionika (14 direktno plasiranih i 26 u polufinalu), Referentna grupa Europske radiodifuzne unije je, kako je na konferenciji za tisak na Dječjoj PE 2006. u Bukureštu 1. prosinca 2006. potvrdio izvršni nadzornik PE Svante Stockselius, odlučila da će sve zemlje koje potvrde sudjelovanje moći sudjelovati. ERU je konačan spisak od 42 sudionika (14 direktno plasiranih u finale i 28 u polufinalu) potvrdio 15. prosinca 2006.

Redoslijed nastupa određen je na sastanku šefova delegacija u Helsinkiju 12. ožujka 2007. Ove godine je u postupak ždrijebanja uvedeno novo pravilo, prema kojem su šefovi delegacija prvih pet izvučenih sudionika polufinala i prva tri izvučena sudionika finala mogli sami izabrati u svoj redoslijed nastupa. Preostale zemlje zatim nastupaju redom prema redoslijedu izvlačenja nezauzetih mjesta. Delegacije svih zemalja koje su imale pravo birati redoslijed nastupa izabrale su drugu polovinu odgovarajuće večeri.

Pjesme

Polufinale

U polufinalu, koje je održano 10. svibnja 2007. u 21:00, sudjelovalo je 28 zemalja, a prošlo ih je samo 10, dok 18 zemalja neće nastupiti u finalu. Zemlje u narančastom prošle su u finale:

Finale

Bodovna tablica

NAPOMENA: Polja obojana sivo su polja država koje ne mogu glasovati same za sebe tj. BiH će imati sivo polje ispod bodova koje je dala BiH preko televotinga. Države ispod kojih nije niti jedno sivo polje nemaju predstavnicu u finalu te mogu glasovati za bilo koju državu.

    
    Rezultati televotinga
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Ukupno
7
0
1
0
8
1
7
0
0
8
0
10
 
0
0
8
0
0
10
8
0
3
0
6
8
4
7
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
7
0
4
0
108
4
0
0
0
0
6
0
1
 
0
0
0
0
3
8
12
8
0
0
0
2
1
2
0
5
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
3
 
10
0
0
0
0
5
0
2
0
0
4
0
1
2
1
6
0
0
12
0
7
0
0
2
0
0
10
7
8
1
0
12
12
8
4
7
10
0
7
4
145
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
1
0
7
0
0
4
0
0
0
 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
4
1
0
0
0
0
6
0
0
12
0
0
0
12
0
0
0
0
0
53
10
0
0
0
1
0
0
0
0
10
0
0
8
0
0
3
0
0
8
10
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
 
0
73
8
4
0
0
0
0
0
0
3
5
0
0
7
2
3
0
0
0
7
 
0
0
1
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
4
3
4
0
4
0
0
6
0
66
0
0
0
6
2
0
8
0
0
12
10
0
0
5
2
0
8
0
4
5
0
7
4
8
3
0
4
5
1
4
5
0
8
0
0
5
8
0
2
2
0
 
128
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
3
0
0
28
0
3
8
0
0
3
1
 
2
4
0
4
3
8
0
7
10
12
0
0
1
10
0
0
4
3
5
0
0
0
4
12
4
0
0
0
5
0
6
10
3
7
139
0
6
5
0
0
0
0
3
0
0
7
5
1
6
0
0
0
1
2
2
6
0
12
0
0
1
2
1
0
5
 
0
0
8
7
6
0
5
4
0
0
2
97
0
0
0
2
0
0
12
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
 
0
0
0
10
0
0
7
0
0
51
0
0
2
8
0
 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
6
0
0
10
3
0
0
3
10
4
10
0
0
0
0
0
 
0
1
0
4
0
0
54
6
12
12
3
0
2
2
8
4
7
3
8
2
0
4
0
3
7
3
3
8
6
6
5
0
6
0
6
6
12
7
5
5
10
 
7
1
3
8
6
5
6
207
0
0
0
5
7
0
5
0
5
0
1
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
 
0
0
7
0
6
0
0
3
0
0
1
0
0
0
2
0
0
1
0
0
49
12
7
7
0
12
8
6
4
1
 
12
0
12
7
5
1
6
3
12
12
3
8
0
10
12
8
8
4
8
0
6
6
10
6
5
3
7
8
5
0
12
12
268
2
10
6
12
4
4
3
7
7
3
6
3
5
1
12
0
4
4
5
4
10
5
8
2
2
12
1
8
3
8
10
3
3
 
8
12
6
12
7
8
2
3
235
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
0
0
19
0
0
0
10
3
7
0
2
12
0
0
2
0
2
7
0
 
5
0
0
7
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
2
0
2
1
1
0
0
12
0
8
0
84
5
0
4
0
6
5
0
12
10
6
5
6
6
4
6
0
5
10
6
7
0
4
0
0
0
7
0
0
7
1
0
 
0
3
4
2
0
0
3
5
8
10
157
;
1
0
0
0
10
12
10
0
0
0
4
 
10
12
0
10
7
0
0
0
0
12
0
7
10
0
12
0
0
0
2
7
7
1
2
0
3
0
1
12
10
1
163
0
5
 
0
5
10
0
6
8
0
0
12
0
10
0
0
0
8
0
0
5
2
0
0
0
10
10
0
0
0
12
8
0
5
10
0
0
10
2
0
0
0
138
0
8
3
4
0
0
0
10
6
1
2
7
0
0
10
0
12
2
0
1
4
0
2
1
0
0
0
2
0
3
4
2
0
7
6
0
0
6
 
0
1
5
109
Tablica je razvrstana: u stupcima po zemljama kako po redu objavljuju rezultate glasovanja; u redovima po zemljama kako nastupaju u finalu.

Komentatori

 - Andi Knoll
 - Jean-Pierre Hautier (RTBF) / André Vermeulen & Anja Daems (VRT)
 - Dejan Kukrić
 - Denis Kurian
 - Georgi Kušvaliev & Elena Rosberg
 - Vasso Komninou
 - Dražen Bauković & Tamara Ivanković
 - Kateřina Kristelová
 - Søren Nystrøm Rasted & Adam Duvå Hall
 - Marko Reikop
 - Heikki Paasonen & Ellen Jokikunnas & Asko Murtomäki
 - Julien Lepers & Tex
 - Fotis Sergoulopoulos & Maria Bakodimou
 - Duško Ćurlić
 - Marty Whelan
 - Sigmar Guðmundsson
 - Kārlis Streips
 - Darius Užkuraitis
 - Gábor Gundel Takács & Éva Novodomszky
 - Milanka Rašić
 - Antonia Micallef
 - Cornald Maas & Paul de Leeuw
 - Per Sundnes
 - Peter Urban
 - Artur Orzech
 - Isabel Angelino & Jorge Gabriel
 - Andreea Vuţescu Demirgian
 - Juri Aksijuta & Jelena Batinova
 - Mojca Mavec
 - Duška Vučinić-Lučić
 - Beatriz Pécker
 - Kristian Luuk & Josef Sterzenbach
 - Bernhard Thurnheer(SF), Jean-Marc Richard (TSR)
 - Bülent Özveren
 - Paddy O'Connell & Sarah Cawood (polufinale) & Terry Wogan (finale)
 - Tijmur Mirošnjijčenko

Objavljivači televotinga

 - Marian van de Wal
 - Sirusho
 - Vesna Andree Zaimović
 - Maureen Louys
 - Mira Dobreva
 - Vidak Latković
 - Andrea Savane
 - Susanne Georgi
 - Laura Põldvere
 - Laura Voutilainen
 - Vanessa Dolmen
 - Alexis Kostalas
 - Barbara Kolar
 - Linda Martin
 - Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir
 - Jason Danino-Holt
 - Jānis Šipkēvics
 - Éva Novodomszky
 - Elena Risteska
 - Mireille Bonello
 - Paul de Leeuw
 - Synnøve Svabø
 - Thomas Hermanns
 - Maciej Orłoś
 - Francisco Mendes
 - Andreea Marin Bănică
 - Jana Čurikova
 - Peter Poles
 - Maja Nikolić
 - Ainhoa Arbizu
 - André Pops
 - Sven Epiney
 - Meltem Yazgan
 - Fearne Cotton
 - Jurij Gromnickij

Mapa

Bilješke

Vanjske poveznice

Unofficial Croatian Eurovision Site 
Official Eurovision Site 
Official Helsinki Tourist Information 
Official Tickets for Eurovision 2007 

Izbori za pjesmu Eurovizije
Manifestacije u Finskoj